Kainji bezeichnet:

 einen Stausee und den zugehörigen Staudamm in Nigeria, siehe Kainji-Stausee
 einen Nationalpark in Nigeria, siehe Kainji-Nationalpark
 ein Sprachzweig der Benue-Kongo-Sprachen, siehe Kainji-Sprachen